Le mot Zouaoui désigne un mot berbère relatif à Zouaoua ou un prénom berbère (arabisation de Azwaw). Le nom Zouaoui ou Azwaw est le véritable nom du peuple Kabyle du nord-est de l’Algérie.

Patronyme 
 , théologien algérien ;
 , théologien algérien ;
 Ali Zouaoui, économiste et homme politique tunisien ;
 , handballeur qatari ;
 , sociologue jordanienne ;
 Boushaki Zouaoui, théologien algérien ;
 Hamza Zouaoui, handballeur algérien ;
 , théologien algérien ;
 Karim Zouaoui, joueur de football marocain ;
 Mohamed Amine Zouaoui, volleyeur tunisien ;
 Mohamed Zouaoui, personnalité du football tunisien ;
 Mohamed Zouaoui, acteur tunisien ;
 , caricaturiste libyen ;
 , homme d'affaires omanien ;
 Vincent Zouaoui-Dandrieux, athlète français ;
 , linguiste syrien ;
 Youssef Zouaoui, entraîneur de football tunisien ;

Prénom
 Zouaoui Beghoura, auteur, professeur invité à l’Université du Koweït, faculté des lettres, département de philosophie ;

Toponyme 

 Salle Mohamed Zouaoui, salle omnisports tunisienne ;
 Stade Ali Zouaoui, stade tunisien.
 , village yéménite ;

Science 
 Ourdjouza Az Zouaoui, une exégèse de langue arabe.
 Tafsir Az Zouaoui, un tafsir du Coran.
 Tassehil Az Zouaoui, une exégèse de Mouktassar Khalil.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
 Zouaoua

Notes

Patronyme algérien
Homonymie de patronyme